Příjmení Kalista (Kalistová) nosí více různých osobností:

 mužská podoba
 Karel Kalista (1890–1954) – český divadelní herec a režisér
 Zdeněk Kalista (1900–1982) – český historik, básník, literární kritik, editor a překladatel

 ženská podoba s přechýlením
 Ludmila Kalistová, rozená Ludmila Želenská (1919–1998) – česká divadelní herečka, manželka Karla Kalisty
 Jana Kalistová, provdaná Jana Prachařová (* 1937) – česká herečka a loutkoherečka, manželka Ilji Prachaře

Česká příjmení